Biston parvula är en fjärilsart som beskrevs av Wnukowsky 1925. Biston parvula ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
parvula